Château-Rouge is een gemeente in het Franse departement Moselle
Château-Rouge (Herstal), kasteel in Herstal
Place du Château Rouge
Château Rouge (metrostation), een metrostation, vernoemd naar het bovenstaande plein
Château Rouge is ook naam van de omliggende wijk, deel van de Goutte d'Or